George Freeman est un nom pouvant désigner:

 (1789-1858), ecclésiastique américain
 (1843-1895), joueur de cricket anglais
 (né en 1927), guitariste de jazz américain
 (1935-1990), bookmaker et gangster australien
 (né en 1951), scénariste de comics canadien
George Freeman (né en 1967), homme politique conservateur britannique
, éditeur de journaux irlando-américain
, pianiste et compositeur de jazz américain

Voir aussi

Freeman, George